Greatest — третя збірка англійської групи Duran Duran, яка була випущена 3 листопада 1998 року.

Композиції 
 Is There Something I Should Know? – 4:10 
 The Reflex – 4:24 
 A View to a Kill – 3:34
 Ordinary World – 4:42
 Save a Prayer – 3:47 
 Rio – 4:45
 Hungry Like the Wolf – 3:25 
 Girls on Film – 3:27
 Planet Earth – 3:57 
 Union of the Snake – 4:22 
 New Moon on Monday – 4:16 
 Wild Boys – 4:17 
 Notorious – 4:00 
 I Don't Want Your Love – 3:48
 All She Wants Is – 4:26
 Electric Barbarella – 4:17
 Serious – 3:56
 Skin Trade – 4:26 
 Come Undone – 4:15

Учасники запису 
 Саймон Ле Бон — вокал
 Нік Роудс — клавішні
 Джон Тейлор — бас-гітара
 Роджер Тейлор — ударні
 Енді Тейлор — гітара

Джерела 
 
 Greatest  last.fm

Альбоми Duran Duran
Англомовні музичні альбоми